Walter Bengtsson kan syfta på:

* Walter Bengtsson (1901–1989), svensk militär
 Walter Bengtsson (1927–1998), svensk konstnär